Les commelínides (en anglès commelinids) són un clade o grup monofilètic dins el vigent sistema APG IV (2016) de classificació de les plantes amb flor (angiospermes). Aquest és l'únic clade que el sistema APG considera dins les monocotiledònies, la resta de monocotiledònies formen un grup parafilètic.

Aquest clade compren quatre odres, les arecals, les poals, les commelinals i les zingiberals, i aquest seria el cladograma que descriu la seva evolució:

Taxonomia 
El primer sistema de classificació APG (1998) reconeixia aquest clade sota el nom de commelinoids, a la següent versió, APG II (2003), el nom va canviar, esdevenint l'actual, per tal d'evitar possibles confusions amb la subfamília Commelinoideae de les commelinàcies, i s'hi va afegir la família de les Dasypogonaceae de la que encara no s'havia resolt el seu emplaçament. A la tercera versió, APG III (2009), res no va canviar i a l'actual APG IV es va decidir posar la família de les Dasypogonaceae dins de l'ordre de les arecals.

Referències

Bibliografia